Иван Давидович Чернопятко (11 сентября 1914 — 11 декабря 1947) — командир взвода манëвренной группы 59-го Посьетского пограничного отряда Дальневосточного пограничного округа войск Народного комиссариата внутренних дел СССР, младший командир. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 11 сентября 1914 года в селе Нижнее ныне Луганской области в семье крестьянина. С 1929 года ученик слесаря, помощник маркшейдера на Горско-Ивановском и Брянском рудниках в Донбассе.

В 1936 году был призван на военную службу, служил в Пограничных войсках НКВД СССР, окончил школу младших командиров.

Участник боевых действий у озера Хасан 29 июля — 11 августа 1938 года.

29 июля 1938 года два отделения манëвренной группы 59-го Посьетского пограничного отряда Дальневосточного пограничного округа (которыми командовали И. Д. Чернопятко и Г. А. Батаршин) прибыли на усиление пограничного наряда на сопке Заозёрная. В этот же день японские войска численностью до 150 солдат (усиленная рота пограничной жандармерии с 4 пулемётами «гочкис») атаковали сопку Безымянную, на которой находилось 11 советских пограничников.

В первые дни конфликта 4 раза ходил в разведку, в одной из которых с бойцами уничтожил группу японцев. Умело командовал взводом, в бою за сопку Безымянную уничтожил расчёт японского пулемёта, после чего открыл огонь из трофейного пулемёта по японским солдатам.

Ночью с 30 на 31 июля 1938 года во время обхода постов обнаружил группу японских солдат, пытавшихся скрытно подползти к советским позициям, и вступил с ними в бой (заметив появление на склоне обрыва нескольких новых «кустов», он выстрелил по одному из «кустов» из винтовки — и из-под «куста» выпал японский солдат).

После того, как 31 июля 1938 года во время боя на высоте Заозёрная был ранен командир роты лейтенант С. Христолюбов, И. Д. Чернопятко в ответственный момент боя принял командование ротой. В дальнейшем был дважды ранен осколками (в грудь и в голову), но продолжал командование подразделением, умело маневрировал силами, отражая атаки японской пехоты. Подразделение под его командованием отбило 11 атак японских войск.

За умелое командование подразделением при защите границы Советского Союза, личную храбрость и стойкость Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1938 года младшему командиру Чернопятко Ивану Давидовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1941 году окончил Военную Академию имени М. В. Фрунзе.

В годы Великой Отечественной войны с августа 1941 года служил в пограничных войсках ГУПВ НКВД СССР.

В 1947 году выступал в качестве свидетеля на Международном военном трибунале для Дальнего Востока. 11 декабря 1947 года майор И. Д. Чернопятко и майор Г А. Батаршин возвращались самолётом из Токио. В районе острова Аскольд гидросамолёт «Каталина» попал в тайфун и потерпел катастрофу.

Правительственные награды 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина;
 Знак «Участнику Хасанских боёв»
 медали.

Память 
 Герою Советского Союза И. Д. Чернопятко установлен обелиск в посёлке Посьет Хасанского района, в его честь были названы улица в г. Горское Луганской области и судно МРХ.
 Герою Советского Союза И. Д. Чернопятко установлен бюст возле школы № 36 в родном поселке Нижнее Луганской области и здесь же есть улица Чернопятко, названная в его честь.

Примечания

Источники 
 
 Кузнецов И. И., Джога И. М. Первые Герои Советского Союза (1936—1939). Иркутск: 1983.
 Пограничная застава. 2-е изд., доп. М., 1980.
 Пограничная служба России. Энциклопедия. Биографии. Москва, 2008.
 Подвиги, ставшие легендой. Донецк: Донбас, 1985.
 Ракипов Ш. 3. Атака на рассвете. Донецк, 1977.
Командиры взводов в Великой Отечественной войне